Medaglia di Waterloo (Hannover), medaglia di benemerenza del Regno di Hannover
Medaglia di Waterloo (Prussia), medaglia di benemerenza del Regno di Prussia
Medaglia di Waterloo (Brunswick), medaglia di benemerenza del Ducato di Brunswick
Medaglia di Waterloo (Nassau), medaglia di benemerenza del Ducato di Nassau
Medaglia di Waterloo (Inghilterra), medaglia di benemerenza del Regno d'Inghilterra